Высшая категория 2020/2021 () — 82-й сезон чемпионата Албании по футболу. Он начался 4 ноября 2020 года и закончился 26 мая 2021 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Албании на soccerway

Чемпионат Албании по футболу
Албания
Спорт в Албании в 2020 году
Спорт в Албании в 2021 году